Ахмедие
 Мечеть Ахмедие (Султанахмет) — см. Голубая мечеть.
 Площадь Ахмедие
 Ахмедие — мечеть в микрорайоне Ахмедие района Ускюдар в азиатской части Стамбула.